Boa Vista (bra utsikt på portugisiska) kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Santa Maria da Boa Vista (ort), Pernambuco, 
 Boa Vista (kommun i Brasilien, Roraima, lat 3,19, long -60,61), 
 Boa Vista, Roraima, delstatshuvudstad, 
 Boa Vista International Airport, flygplats, 
 Boa Vista (kommun i Brasilien, Paraíba),

Kap Verde 

 Boa Vista (ö), 
 Boa Vista, Kap Verde, kommun,

Portugal 

 Boa Vista (freguesia), Leiria, Leiria,

Se även
 Boavista
 CSI: Miami för karaktären Natalia Boa Vista

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar